KWZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kolwezi (Repubblica Democratica del Congo)